XXVI Mistrzostwa Europy w piłce siatkowej kobiet 2009 – odbywały się w dniach od 25 września do 4 października 2009 roku w 4 miastach Polski. Brało w nich udział 16 czołowych krajowych reprezentacji. Turniej został rozegrany pod patronatem Europejskiej Konfederacji Piłki Siatkowej (CEV), a jego głównym organizatorem był Polski Związek Piłki Siatkowej. Decyzja o organizacji Mistrzostw Europy zapadła 13 października 2006 roku w Luksemburgu w niejawnym głosowaniu członków zarządu CEV (polska kandydatura pokonała włoską stosunkiem 14:5 przy jednym głosem wstrzymującym).

System rozgrywek 
 W turnieju bierze udział 16 reprezentacji, które podzielone zostały na 4 grupy: A, B, C, D.
 Zespoły, które zajmą ostatnie miejsce w grupie ukończą rozgrywki odpowiednio na 13., 14., 15. i 16. miejscu.
 Do fazy play-off awansują drużyny z pierwszych trzech miejsc w grupie. Zostaną one rozmieszczone w grupie E (zespoły z grup A i C) i F (zespoły z grup B i D).
 Pierwsze dwa zespoły z grupy E i F awansują do półfinałów.

Miasta-gospodarze i areny mistrzostw 
Turniej został przeprowadzony na 4 obiektach w 4 miastach.

Uczestnicy

Rozgrywki grupowe

Pierwsza faza grupowa

Grupa A - Łódź 

Wyniki

Grupa B - Wrocław 

Wyniki

Grupa C - Bydgoszcz 

Wyniki

Grupa D - Katowice 

Wyniki

Druga faza grupowa

Grupa E - Łódź 

Wyniki

Grupa F - Katowice

Faza finałowa - Łódź, Atlas Arena

Półfinały

Mecz o 3. miejsce

Finał

Nagrody indywidualne

Klasyfikacja końcowa

Składy

Zobacz też 
 Mistrzostwa Europy w Piłce Siatkowej Mężczyzn 2009

Przypisy

Linki zewnętrzne 
 Oficjalna strona Mistrzostw Europy 2009 kobiet 

Mistrzostwa Europy w piłce siatkowej kobiet
2009 w piłce siatkowej
2009 w polskim sporcie
Międzynarodowe imprezy sportowe w Polsce
Zawody sportowe w Łodzi
Zawody sportowe w Bydgoszczy
Zawody sportowe w Katowicach
Zawody sportowe we Wrocławiu
Piłka siatkowa w Polsce